L'édition masculine 2003 du tournoi de tennis du Canada se déroule du 4 au  à Montréal sur dur en extérieur. Il s'agit du  de la saison. Andy Roddick remporte l'épreuve en simple, Mahesh Bhupathi et Max Mirnyi celle en double.

Faits marquants

Pendant le tournoi 
Andy Roddick élimine Roger Federer en demi-finale. C'est la première fois que l'Américain prend le dessus sur le Suisse en cinq confrontations.

Lauréats 
Andy Roddick remporte son  en simple en battant David Nalbandian à l'issue d'une finale interrompue par la pluie. Il s'agit du  et  sur dur en carrière de l'Américain. Il soulève ainsi son  de la saison.

En double, Mahesh Bhupathi et Max Mirnyi remportent leur  ensemble en battant en finale Jonas Björkman et Todd Woodbridge. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Canada
 Saison 2003 de l'ATP
 Tournoi de tennis du Canada (WTA 2003) (tournoi féminin à Toronto)
 Tournois ATP Tennis Masters Series

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2003
Tennis masculin en 2003
Sport au Canada en 2003
Tennis en août 2003